Németh Géza (1905–1946) római katolikus plébános
 Németh Géza (1933–1995) református lelkész, az Erdélyi Gyülekezet alapítója
 Németh Géza (1936) brácsaművész
 Németh Géza (1940) síelő
 Németh Géza (1944) festő
 Németh Géza (1954) újságíró
 Németh Géza (1959) villamosmérnök, egyetemi docens
 Németh Géza a Bp. Honvéd kötöttfogású birkózója volt